Quitmann steht für:

 Quitmann (Fahrradhersteller), ein deutscher Fahrradhersteller

Quitmann ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Quitmann (1931–2018), deutscher Physiker
 Wolfgang Hantel-Quitmann (* 1950), deutscher Psychologe und Hochschullehrer